Гуторовщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Гуторовщина — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Гуторовщина — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.